Италия Риччи (; ) — канадско-американская актриса.

Биография 
Родилась 29 октября 1986 года в городе Ричмонд-Хилл, провинция Онтарио, Канада. Имеет итальянские корни. Окончила Университет Куинс.

Италия дебютировала в кино в 2007 году с эпизодической ролью в фильме «Американский пирог 6: Переполох в общаге». В 2010 году сыграла одну из главных ролей в сериале «Невероятная история».

В 2013 году снялась в фильме «Страсти Дон Жуана».

В 2014—2015 годах Риччи играла главную роль в сериале ABC Family «Погоня за жизнью». Шоу было закрыто после двух сезонов.

В начале 2016 года она получила роль главы администрации президента США в сериале ABC «Последний кандидат», в котором снималась до 2019 года.

Личная жизнь 
В июле 2008 года начала встречаться с канадским актёром Робби Амеллом. 20 августа 2014 года пара обручилась, а 15 октября 2016 года поженилась. У супругов есть сын — Роберт Патрик Амелл V (род. 12.09.2019).

В январе 2020 года Риччи и её муж получили американское гражданство.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Ричмонд-Хилле (Онтарио)